Тур Австрии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Австрии.

История 
Проводится ежегодно с 1947 года, до 1995 года в гонках принимали участие любители, с 1996 года — профессионалы. 

С 2005 года стартует в начале июля. Входит в календарь UCI Europe Tour. С 2007 года имеет категорию 2.HC.

Призёры 

 В 2016 году победителем стал американец Том Даниэлсон, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с  1 марта 2005 года по 23 сентября 2006 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Австрии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года